Гузерипль — топоним в России:

 Гузерипль — посёлок в Майкопском районе Адыгеи.
 Гузерипль (также Мутный Тепляк) — река, приток Белой, протекает в Адыгее.
 Гузерипль — горная вершина Кавказского хребта, находится в Адыгее.
 Гузерипль — горный перевал неподалёку от вершины Гузерипль.